Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Redpole :
 le , un brig-sloop de classe Cherokee lancé en 1808 et coulé en août 1828 en action avec le Congrès des navires pirates au large de Cabo Frio
 le , une canonnière de classe Redbreast sur la China Station lancée en 1889 et mise au rebut en 1906.
 le  était un destroyer de classe Acorn lancé en 1910 et mis au rebut en 1921.
 le  était un sloop de classe Black Swan lancé en 1943 et mis au rebut en 1960.
 le  était initialement le Sea Otter  à long rayon d'action de la Royal Air Force pour la récupération et le soutien, et de 1985 à 1994, il a servi la Royal Navy en tant que patrouilleur de classe Bird HMS Redpole.

Redpole